El término puede hacer referencia a:
 Deep soul, subgénero musical de soul.
 Deep soul, pseudónimo del productor musical colombiano Erick Morillo.